Ла-Сьерпе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки